Buciumi se poate referi la:

 Buciumi, Bacău, reședința comunei cu același nume;
 Buciumi, Maramureș;
 Buciumi, Sălaj, reședința comunei cu același nume;

Vezi și 
 Râul Bucium (dezambiguizare)

 Bucium (dezambiguizare)
 Buciumeni (dezambiguizare)

Note 

Dezambiguizare
Toponime românești